BTI est un code qui peut signifier :
  ;
  ;
 Chemin de fer Biel–Täuffelen–Ins, un chemin de fer à voie métrique dans le Seeland, appartenant à la société de transports Aare Seeland mobil.

BTI est un sigle qui peut signifier :
 , un institut de recherche végétale de l'Université de Cornell situé à Ithaca, dans l'État de New York ;
 Bacillus thuringiensis israelensis, une bactérie utilisée comme insecticide biologique notamment pour la démoustication du littoral français .

Code IATA des aéroports